

Урицьке — присілок, Волховський район, Ленінградська область
 Урицьке — присілок, Нікольський район, Вологодська область
 Урицьке — село, Тербунський район, Липецька область

Урицьке — колишня назва села Весна (Донецька область, Добропільський район)
 Урицьке — колишня назва села Зоряне (Запорізька область, Запорізький район)
 Урицьке — колишня назва села Святотроїцьке (Запорізька область, Розівський район)